Вервен () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Входит в состав округа Вервен.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ари, Арсиньи, Бансиньи, Брей-ан-Тьераш, Бюрель, Вервен, Вульпе, Гронар, Жерси, Ла-Бутей, Ла-Валле-о-Бле, Ландузи-ла-Кур, Леньи, Люньи, Нансель-ла-Кур, Отреп, Отьон, Пломьон, Прис, Роньи,  Сент-Альжи, Тенай, Ури, Фонтен-ле-Вервен.

В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен. В него вошли упраздненные кантоны Ла-Капель и Розуа-сюр-Сер.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2018 г.):

 Англанкур — население 120 чел.
 Ари — население 200 чел.
 Арсиньи — население 242 чел.
 Аршон — население 86 чел.
 Бансиньи — население 25 чел.
 Берлиз — население 107 чел.
 Брей-ан-Тьераш — население 146 чел.
 Брюнамель — население 456 чел.
 Бюиронфос — население 1 162 чел.
 Бюрель — население 128 чел.
 Венси-Рёй-э-Маньи — население 116 чел. 
 Вервен — население 2 579 чел.
 Виньё-Окке — население 270 чел.
 Гранриё — население 82 чел.
 Гронар — население 72 чел.
 Даньи-Ламберси — население 126 чел.
 Дизи-ле-Гро — население 738 чел.
 Дои — население 99 чел.
 Долиньон — население 47 чел.
 Жерньи — население 134 чел.
 Жерси — население 271 чел.
 Клермон-ле-Ферм — население 113 чел.
 Клерфонтен — население 543 чел.
 Кюири-лез-Ивьер — население 27 чел.
 Ла-Бутей — население 480 чел.
 Ла-Виль-о-Буа-ле-Дизи — население 208 чел.
 Ла-Капель — население 1 782 чел.
 Ла-Фламангри — население 1 110 чел.
 Ландузи-ла-Кур — население 188 чел.
 Ле-Тюэль — население 161 чел.
 Лез-Отель — население 57 чел.
 Леньи — население 195 чел.
 Лерзи — население 218 чел.
 Лиле — население 223 чел.
 Люзуар — население 283 чел.
 Монкорне — население 1 328 чел.
 Монлуэ — население 187 чел.
 Морньи-ан-Тьераш — население 94 чел.
 Нансель-ла-Кур — население 114 чел.
 Нуаркур — население 81 чел.
 Отреп — население 178 чел.
 Отьон — население 139 чел.
 Паплё — население 124 чел.
 Парфондваль — население 141 чел.
 Пломьон — население 468 чел.
 Прис — население 99 чел.
 Резиньи — население 179 чел.
 Рейимон — население 81 чел.
 Ренваль — население 112 чел.
 Розуа-сюр-Сер — население 1 001 чел.
 Роккиньи — население 359 чел.
 Рувруа-сюр-Сер — население 39 чел.
 Сент-Альжи — население 152 чел.
 Сент-Женевьев — население 68 чел.
 Сомрон — население 140 чел.
 Сорбе — население 265 чел.
 Суаз — население 100 чел.
 Тенай — население 220 чел.
 Ури — население 55 чел.
 Фонтен-ле-Вервен — население 907 чел.
 Фонтенель — население 280 чел.
 Фруадестре — население 172 чел.
 Шаурс — население 544 чел.
 Шери-ле-Розуа — население 80 чел.
 Эрлуа — население 100 чел.
 Этреопон — население 856 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 43,0 % голосов против 22,5 % у Эмманюэля Макрона и 10,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 63,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 39,6 %, Франсуа Фийон – 20,1 %, Эмманюэль Макрон – 15,1 %, Жан-Люк Меланшон – 12,8 %; 2 тур: Ле Пен – 59,7 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен — 27,8 %, Николя Саркози — 27,5 %, Франсуа Олланд — 24,9 %; 2 тур: Саркози — 51,8 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Эна представляют Мари-Франсуаза Бертран (Marie-Françoise Bertrand) и президент Совета Николя Фрикото (Nicolas Fricoteaux) (оба — Союз демократов и независимых).

Ссылки 

Кантоны департамента Эна